В статье представлен список послов России на Украине.

 14 февраля 1992 года — установление дипломатических отношений на уровне посольств.
 24 февраля 2022 года — дипломатические отношения разорваны правительством Украины.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Российско-украинские отношения
 Посольство России на Украине
 Список послов Украины в России

Ссылки 
 Сайт посольства России на Украине

Списки:Украина
Украина